Kiltijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kiltijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (5,64 ha)
Kiltijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (18,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn